Comadres puede referirse a:

 Les Comadres grupo feminista de Asturias;
 COMADRES Comité de Madres de desaparecidos de El Salvador;
 Fiesta de Comadres en Asturias y Bolivia;